El término Piriatin puede referirse a:

Piriatin, ciudad ucraniana.
Piriatin, banda de música ucraniana.